Замостечье — деревня в Ершовской волости Псковского района Псковской области России.

Расположена в 17 км к северу от центра города Пскова и в 1 км к северу от волостного центра деревни Ершово.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района